Анри Ривьер:
 Ривьер, Анри (1827—1883) — французский морской офицер и романист.
 Ривьер, Анри (Henri Rivière; 1864—1951) — французский художник.